В 2009 году победительницей французского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала местная теннисистка Кристина Младенович.

Общая информация 
Кристина Младенович стала третьей за последнее десятилетие француженкой, победившей на домашнем турнире Большого шлема. В Австралии местная теннисистка последний раз выигрывала в 1995 году, в Великобритании и США — в 2008.

Посев 

  Лора Робсон (Второй раунд)
  Ана Богдан (Первый раунд)
  Ксения Первак (Полуфинал)
  Тимея Бабош (Третий раунд)
  Ноппаван Летчивакан (Первый раунд)
  Айла Томлянович (Третий раунд)
  Лорен Эмбри (Первый раунд)
  Елена Богдан (Третий раунд)

<li>  Кристина Младенович (Титул)
<li>  Камила Силва (Первый раунд)
<li>  Сильвия Нирич (Четвертьфинал)
<li>  Оливия Роговска (Второй раунд)
<li>  Хезер Уотсон (Первый раунд)
<li>  Кристина Макхейл (Третий раунд)
<li>  Слоан Стивенс (Полуфинал)
<li>  Вероника Сепеде Роиг ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция